Седловая точка в математике может обозначать:
 Седловая точка функции — точка из области определения функции, которая является стационарной для данной функции, однако не является её локальным экстремумом. 
 Седловая точка поверхности — точка, для которой поверхность лежит локально по разные стороны от своей касательной плоскости проведённой в этой точке (обобщения понятий гиперболической точки).
 Седловая точка матрицы — элемент матрицы, связанный с равновесием Нэша в теории игр.